Thomé est une forme populaire et diminutive de Thomas .

Patronyme 
Thomé est un patronyme notamment porté par :
 François Thomé ( - 1591), évêque de Saint-Malo
 Étienne-Simon Thomé (1753-1831),  homme politique et officier français
 Hippolythe Thomé de Kéridec (1804-1878), homme politique français, député du Morbihan
 Aimé Thomé de Gamond (1807-1876), ingénieur français
 Otto Wilhelm Thomé (1840-1925), botaniste allemand
 Francis Thomé (1850-1909), pianiste et compositeur français
 Verner Thomé  (18781953), peintre finlandais
 Léopold Thomé, architecte belge de la période Art déco, actif à Namur
 Eva Thomé (1903-1980), romancière et résistante française
 Edgard Tupët-Thomé (1920-2020), officier français, compagnon de la Libération
 Xavier Noiret-Thomé (né en 1971), peintre français
 Sylvie Thomé, lutteuse française

La variante Thome est un patronyme notamment porté par : 
 Emerson Thome (né en 1972), ancien footballeur brésilien,
 Jim Thome (né en 1970), joueur américain de baseball, 
 John Macon Thome (1843–1908), astronome américano-argentin,  
 Famille Thome
 Joseph Thome (1809-1896), entrepreneur originaire de Bagnols-sur-Cèze qui fit fortune dans la construction d'immeubles et bâtiments à Paris lors des travaux haussmanniens
 Eugène Thome (1843-1913), entrepreneur de travaux publics, poursuivit l'œuvre de son père, Joseph. Il se fit construire le château de Pinceloup dans les Yvelines
 André Thome (1879-1916), homme politique français, fils d'Eugène
 Jacqueline Thome-Patenôtre (1906-1995), femme politique française, fille d'André

Prénom 
 Thomé Lopes (14?-15?), chroniqueur portugais du deuxième voyage de Vasco de Gama aux Indes.
 Thomé de Sousa (1503-1579), militaire et homme politique portugais.

Pseudonyme 
Thomé Young est le pseudonyme de l'artiste canadien Pascal Lejeune.

Toponyme 
 Saint Thomé, village situé dans le département de l'Ardèche, en France.
 Saint-Thomé, site correspondant à l'emplacement de l'ancien village fortifié de Néoules, dans le département du Var, en France.
 Sao Thomé das letras, ville située dans l'Etat du Minas Gerais, au Brésil.

Notes et références